Стребки — топоним; название нескольких населённых пунктов:
 Стребки — деревня в Спас-Деменском районе Калужской области.
 Стребки — деревня в Данковском районе Липецкой области.